Софія Арвідссон була чинною чемпіонкою,, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі її перемогла Мейлен Ту.

Вінус Вільямс виграла титул, перемігши у фіналі Шахар Пеєр з рахунком 6–1, 6–1.

Сіяні гравчині 

  Шахар Пеєр (фінал)
  Татьяна Головін (знялась через захворювання верхніх дихальних шляхів)
  Маріон Бартолі (1-ше коло)
  Саманта Стосур (чвертьфінал, знялася через вірусне захворювання)
  Ніколь Пратт (2-ге коло)
  Шенай Перрі (2-ге коло, знялася через травму правого коліна)
  Вінус Вільямс (переможниця)
  Джилл Крейбас (2-ге коло)
  Ваня Кінґ (1-ше коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Draw and Qualifying Draw 

Regions Morgan Keegan Championships and the Cellular South Cup 2007
Cellular South Cup